Islamitische monarchie (Arabisch: الملكية الإسلامية, Perzisch: سلطنت اسلامی, Turks: İslam monarşisi) is een monarchie met de islam als officiële religie. Historisch werden ze aangeduid met de verschillende titels van de monarchie die typerend zijn voor de islamitische politieke traditie:
 mamlakah (koninkrijk) van malik (koning)
 kalifaat van kalief
 imamaat van imam
 sultanaat van sultan
 emiraat van emir.

Huidige monarchiën
De huidige monarchiën zijn:
  (koninkrijk, voorheen emiraat)
  (sultanaat)
  (koninkrijk, voorheen emiraat)
  (emiraat)
  (koninkrijk, voorheen sultanaat)
  (sultanaat, voorheen imamaat)
  (emiraat)
  (koninkrijk, voorheen sultanaat en emiraat)
Federatie van monarchiën
  (sultanaten)
  (emiraten)

Voormalige monarchieën
  Trarza (tot 1902)
  Sokoto (tot 1903)
  Angoche (tot 1910)
  Sulu (tot 1917)
  Syrië (tot 1920)
  Boechara (tot 1920)
  Hail (tot 1921)
  Nadjd en Hasa (tot 1921)
  Ottomaanse Rijk (Turkse Rijk) (tot 1923)
  Hidjaz (tot 1925)
  Nadjd (tot 1926)
  Afghanistan (tot 1926)
  Asir (tot 1930)
  Nadjd en Hidjaz (tot 1932)
  Egypte (tot 1953)
  Tunesië (tot 1957)
  Irak (tot 1958)
  Noord-Jemen (tot 1962)
  Zanzibar (tot 1964)
  Malediven (tot 1968)
  Libië (tot 1969)
  Afghanistan (tot 1973)
  Iran (Perzië) (tot 1979)

Zie ook
 Islamitische republiek

Staatsvorm